Джон Браун ( или ): Браун, Джон (1715—1766) — английский священнослужитель, писатель, драматург и поэт, философ, эссеист, сатирик.
 Браун, Джон (1735—1788) — шотландский врач и педагог.
  (1797—1861) — английский географ и картограф.
 Браун, Джон (1800—1859) — американский аболиционист (борец за отмену рабства).
 Браун (Броун), Джон Росс (1821—1875) — американский путешественник и писатель.
 Браун, Джон (1826—1883) — слуга и фаворит королевы Виктории.
  (1835—1904) — американский политик, 31-й губернатор Кентукки.
 Браун, Джон (1872—1901) — офицер, инженер и картограф, участник Филиппино-американской войны.
  (1900—1985) — американский политик, член Палаты представителей США.
 Браун, Джон Янг (младший) (1933—2022) — американский предприниматель и политик, 55-й губернатор Кентукки.
 Браун, Джон Кэмпбелл (1947—2019) — шотландский астроном.
  (род. 1948) — президент BP в 1995—2007 годах.
 Браун, Джон (род. 1951) — американский баскетболист.
 Браун, Джон (род. 1992) — американский баскетболист.
 Браун, Джон (род. 1971) — британский легкоатлет.
 Браун, Джон (род. 1954) — английский кёрлингист и тренер.